Все́волод Серге́евич Садо́вский (; ) — белорусский футболист, нападающий клуба «Ордабасы».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в 7 лет в минском СДЮШОР «Динамо». Спустя четыре года перебрался в «МТЗ-РИПО», но там задержался ненадолго, после чего оказался в системе БАТЭ. В возрасте 15 лет на некоторое время перестал тренироваться и занялся образованием. Но через два года его пригласили на просмотр в «Минск», с которым он в итоге подписал контракт. За основную команду клуба не играл, выступая в турнире дублёров.

В начале 2016 года ездил на просмотр в екатеринбургский «Урал», которым тогда руководил его соотечественник Вадим Скрипченко. По результатам сборов стороны пришли к решению не подписывать соглашение. После этого Садовский вернулся в Белоруссию, где подписал контракт со «Звездой-БГУ». Первую половину сезона Всеволод был вынужден пропустить из-за травмы, в связи с чем его дебют в Первой лиге состоялся только 16 июля в игре со «Смолевичами». Садовский вышел в стартовом составе и отметился в протоколе встречи жёлтой карточкой на 66-й минуте, после чего был заменён на партнёра по команде. 16 августа забил свои первые голы в профессиональной карьере, сделав дубль и принеся тем самым своей команде победу со счётом 3:1 над «Ошмянами». В сезоне 2018 года Садовский записал на свой счёт 21 мяч в 24 играх первенства, став лучшим бомбардиром, и помог своей команде выйти в Высшую лигу. 31 марта 2019 года в его составе дебютировал в чемпионате Белоруссии в матче первого тура со «Слуцком».

22 июля 2019 года перешёл в «Динамо-Брест», однако, до конца сезона продолжил выступать за «Энергетик» на правах аренды. В новом сезоне дебютировал за брестский клуб 28 марта 2020 года в игре со «Слуцком», выйдя на замену на 64-й минуте вместо Денис Лаптева. Закрепиться в основе не смог, преимущественно выходил на замену.

В июле 2020 гола стал игроком брестского «Руха». 

8 марта 2022 года стало известно, что игрок прибыл в расположение казахстанского клуба «Ордабасы» и скоро подпишет контракт с клубом. Дебютировал за клуб 17 марта 2022 года против «Акжайык». В матче 3 апреля 2022 года против «Каспия» забил свой дебютный гол.

Карьера в сборной 
11 ноября 2016 года провёл один матч за молодёжную сборную Белоруссии. Садовский вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Украиной, а в перерыве уступил место Артёму Васильеву.

В феврале 2020 года главный тренер национальной сборной Белоруссии Михаил Мархель вызвал Садовского в сборную на товарищеский матч с Болгарией, но в заявку на игру нападающий не попал.

Достижения

Командные 
 «Энергетик-БГУ»
 Серебряный призёр Первой лиги Белоруссии: 2018

 «Динамо-Брест»
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2020
 «Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2022

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир Первой лиги Белоруссии: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Динамо-Брест»

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Рух» Брест
Игроки ФК «Ордабасы»